Badland – film del 2007 diretto da Francesco Lucente
 Badland – videogioco del 2013
 Bad Land - Una favola americana (Bad Land: An American Romance) – libro di viaggio di Jonathan Raban del 1996
 Annette Badland – attrice britannica

Pagine correlate 
 Badlands